Соба () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Асон-Агуэра. Занимает площадь 214,7 км². Население — 1367 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Fotografías de Soba

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии